Садо́вский — посёлок в Ромодановском районе Мордовии России. Входит в Пятинского сельского поселения.

География 
Расположена на реке Аморда, сливаясь с деревней Лыковщина, гранича с селом Пятина.

 Географическое положение
Расстояние до районного центра: Ромоданово 13 км.

Расстояние до областного центра: Саранск 24 км.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 72 % из 371 чел..

Инфраструктура 
Садовые участки. Православный храм.

Транспорт 
Проходит автодорога Саранск — Ульяновск. Остановка общественного транспорта «Лыковщина».

Примечания 

Населённые пункты Ромодановского района